Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через хворобу.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Дінару Сафіну з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Кастаньйо
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Х Дулко
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=60
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= К Бондаренко
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Ф Пенетта
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Н Вайдішова
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е Лайне
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Хінгіс
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= С Еррані
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= М Сантанджело
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Кириленко
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=5
| RD2-seed01=18
| RD2-team01= А Суґіяма
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

 Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03=
| RD1-team03= К Среботнік
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Молік
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05=

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд